Араканцев — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Араканцев, Александр Петрович (1855—1910) — генерал-майор, командир 2-й бригады 12-й кавалерийской дивизии.
 Араканцев, Михаил Петрович (1863 — после 1926) — государственный деятель, член Учредительного собрания.

Населённый пункт 
 Араканцев — хутор в Тацинском районе Ростовской области России.